Amerikai Egyesült Államok
 Bronco (Georgia)
 Bronco (Kalifornia)
egyéb
 Fender Bronco, elektromos gitár